Amt Altdöbern är ett kommunalförbund i Brandenburg i Tyskland, beläget i centrala delen av Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Kommunalförbundet har sitt säte i orten Altdöbern.

De ingående kommunerna som samadministreras inom kommunalförbundet är Altdöbern, Bronkow, Luckaitztal, Neupetershain och Neu-Seeland, med en sammanlagd befolkning på 5 524 invånare (2020).

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor

Externa länkar 
 

Aldöbern